Финал Кубка Англии по футболу 1970 года стал 90-м финалом старейшего футбольного турнира в мире, Кубка Англии. Матч состоялся 11 апреля 1970 года на стадионе «Уэмбли» в Лондоне. В нём встретились английские клубы «Челси» и «Лидс Юнайтед». Матч завершился со счётом 2:2. Переигровка состоялась 29 апреля 1970 года на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере, где победу со счётом 2:1 одержал «Челси», завоевавший свой первый Кубок Англии.

Обзор матча 
Фаворитом матча изначально считался «Лидс Юнайтед», занявший в том сезоне второе место. В первой игре именно игрок «Лидса» Джек Чарльтон открыл счёт. До перерыва игрок «Челси» Питер Хаусман успел сравнять счёт. Всего за шесть минут до конца матча «Лидс Юнайтед» отыгрался, но этого оказалось недостаточно. За две минуты до свистка Иан Хатчинсон с подачи Джона Холлинса вновь сравнял счёт. Впервые с 1912 года понадобилась переигровка финала.

Второй финальный матч на «Олд Траффорде» прошёл в такой же напряжённой борьбе, как и первый, и ни одна из команд не шла в атаку сломя голову. «Лидсу» вновь удалось забить первым, но за 12 минут до окончания матча «Челси» вновь отыгрывался: мяч забил Питер Осгуд. Уже в дополнительное время герой первого матча Иан Хатчинсон вбросил аут прямо в штрафную соперника, и защитник «Челси» Дэвид Уэбб не промахнулся. Этот гол впервые за два матча вывел лондонцев вперёд и принёс им первую победу в Кубке Англии.

Осгуд забивал в каждом туре. После участия в трёх финалах и семи полуфиналах «Челси» наконец завоевал первый в своей истории Кубок Англии, а также завершил чемпионат на третьем месте — во второй раз в своей истории.

Эта победа позволила лондонцам принять участие в розыгрыше Кубка обладателей кубков УЕФА 1970/71 года, где они успешно дошли до финала и так же в переигровке сломили сопротивление мадридского «Реала».

Путь к финалу

Отчёт о первом матче

Отчёт о переигровке

Примечания

Ссылки 
 Отчёт о матче на сайте FA-CupFinals.co.uk

1970
Футбол в Европе в 1970 году
Кубок Англии 1970
Кубок Англии 1970
События 11 апреля
Апрель 1970 года
Спортивные соревнования в Манчестере
Спорт в Великобритании в 1970 году
Футбольные соревнования в Лондоне
1970 год в Лондоне